Gyertyák, a V’Moto-Rock 1982-es nagylemeze
 Gyertyák, V’Moto-Rock együttes dala